Ша́мора:
 Шамора (с 1973 года официально Лазурная) — бухта во Владивостоке.
 «Шамора» — альбом группы «Мумий Тролль».